

Persone
 Antonino Papalia – politico italiano
 Antonio Papalia – mafioso italiano
 Johnny Papalia – mafioso canadese
 Giuseppe Papalia – politico italiano
 Domenico Papalia – mafioso italiano

Altro
 'Ndrina Papalia – 'ndrina calabrese